Storstad ist der Name mehrerer Schiffe:

 Storstad (Schiff, 1911), ein ehemaliges Frachtschiff
 Storstad (Schiff, 1925), ein ehemaliger Tanker

Storstad heißt ein Restaurant von Anton Schmaus.